Harmsdorf (Lauenburg)
 Harmsdorf (Ostholstein)

Desambiguações de topônimos